Pescara  puede referirse a:

 Pescara, localidad de Italia central, en la región de los Abruzos
 Pescara del Tronto, localidad italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas
 Pescara Calcio, club de fútbol de Italia, con sede en la ciudad de Pescara
 Pescara Calcio a 5, equipo italiano de fútbol sala de la ciudad de Pescara
 Aterno-Pescara, río costero de Italia, el más largo de la región de Abruzos